Krišjānis Rēdlihs (né le  à Riga en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton qui évolue en position de défenseur. Il est le frère de Miķelis et Jēkabs Rēdlihs.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Lettonie au niveau international. Il participe aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000 || HK Liepājas Metalurgs || EEHL
|| 12 || 1 || 3 || 4 || 0 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || HK Liepājas Metalurgs || Latvijas hokeja līga
|| - || - || - || - || - || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2000-2001 || HK Liepājas Metalurgs || Latvijas hokeja līga
|| 22 || 1 || 6 || 7 || - || || || || || 
|-
| 2000-2001 || HK Liepājas Metalurgs || EEHL
|| 27 || 2 || 2 || 4 || - || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Metalurgs Liepaja || Latvijas hokeja līga || 17 || 0 || 8 || 8 || 6 || 3 || 2 || 2 || 4 || 0 
|-
| 2001-2002 || Metalurgs Liepaja || EEHL || 41 || 1 || 2 || 3 || 18 || || || || || 
|-
| 2002-2003 || River Rats d'Albany || LAH
|| 61 || 1 || 9 || 10 || 20 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || River Rats d'Albany  || LAH
|| 66 || 9 || 10 || 19 || 16 || || || || ||
|-
| 2004-2005 || River Rats d'Albany  || LAH
|| 46 || 0 || 10 || 10 || 12 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || River Rats d'Albany || LAH
|| 66 || 3 || 21 || 24 || 30 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
|| 15 || 5 || 1 || 6 || 30 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Amour Khabarovsk || Superliga
|| 4 || 2 || 1 || 3 || 6 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Linköpings HC || Elitserien || 9 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Hamburg Freezers || DEL
|| 43 || 2 || 6 || 8 || 18 || 8 || 0 || 1 || 1 || 6 
|-
| 2008-2009 ||Dinamo Riga || KHL
|| 24 || 4 || 6 || 10 || 16 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2008-2009 ||HK Riga 2000 || Ekstraliga
|| 2 || 0 || 2 || 2 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2009-2010 || Dinamo Riga || KHL || 40 || 2 || 8 || 10 || 26 || 8 || 1 || 1 || 2 || 4 
|-
| 2010-2011 || Dinamo Riga || KHL || 32 || 3 || 7 || 10 || 12 || 11 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
| 2011-2012 || Dinamo Riga || KHL || 50 || 5 || 16 || 21 || 14 || 7 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2012-2013 || Dinamo Riga || KHL || 43 || 5 || 15 || 20 || 10 || || || || || 
|-
| 2013-2014 || Dinamo Riga || KHL || 42|| 5|| 2|| 7|| 16|| 7|| 0|| 2|| 2|| 0 
|-
| 2014-2015 || Dinamo Riga || KHL || 54|| 4|| 17|| 21|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Dinamo Riga || KHL|| 45 || 2 || 6 || 8 || 47 || - || - || - ||  - || -
|-
| 2016-2017|| Dinamo Riga || KHL||44 || 3 || 10 || 13 || 12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Dinamo Riga || KHL|| 39|| 1|| 8|| 9|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Kurbads || LHL || 5|| 2|| 4|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| HC Red Star Kunlun || KHL|| 12|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HK Kurbads || LHL || 35|| 8|| 21|| 29|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK Mogo || LHL || 34|| 3|| 10|| 13|| 22|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2021-2022 || HK Mogo || LHL  ||  ||

Références 

Naissance en janvier 1981
Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur du HK Liepājas Metalurgs
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Linköpings HC
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HK Riga 2000
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace